Гнафозы () — род пауков из семейства гнафозид (Gnaphosidae).

Описание 
Тело овальное длиной 3-12 мм. Боковые глаза, обычно, крупнее средних. Нижняя губа длиннее своей ширины, на конце закруглена. Желобок хелицер с зазубренным килем по заднему краю. На теле нет перистых волосков. Низ головогруди от светло-оранжевого до светло-коричневого цвета. Ноги с многочисленными шипами и длинными щетинками. Лапки с двумя зубчатыми коготками. Брюшко темно-оранжевое до коричневого цвета. У самцов спереди на брюшке имеется передний темный блестящий щиток.

Экология 
Гнафозы являются преимущественно ночными хищниками и в течение дня они остаются в укрытиях под камнями и бревнами. Самки часто встречаются с характерно сплюснутыми яйцевыми мешками, которые могут содержать до 250 яиц. Виды рода Gnaphosa обитают в разнообразных местообитаниях.

Классификация 
В каталоге мировой фауны пауков на сентябрь 2019 года в составе рода Gnaphosa насчитывали 147 таксонов видовой группы (видов и подвидов).

Распространение 
Представители рода встречаются в Голарктике. Самые северные находки сделаны на 72°15' северной широты.

Примечания 

Пауки-гнафозиды